Salberg ist der Name folgender Orte:

  Salberg (Gemeinde Liezen), Ortsteil von Liezen, Bezirk Liezen, Steiermark
  Salberg (Gemeinde Pöllauberg), Ortsteil von Pöllauberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Salberg ist der Familienname folgender Personen:

 Ilse Salberg (1901–1947), deutsche Unternehmerin, Fotografin und Mäzenatin